Кантило () — испанская фамилия. Известные носители:

 Кантило, Альберто (1887—1942) — аргентинский архитектор
 Кантило, Альфредо Франсиско (1924—2013) — аргентинский юрист и футбольный функционер
 Кантило, Мария Хосе (род. 1955) — аргентинская рок-певица
 Кантило, Мигель (род. 1949) — аргентинский рок-музыкант
 Кантило, Фабиана (род. 1959) — аргентинская певица и актриса